Durieua abyssinica är en flockblommig växtart som först beskrevs av Ferdinand von Hochstetter, och fick sitt nu gällande namn av Pierre Edmond Boissier. Durieua abyssinica ingår i släktet Durieua och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
abyssinica